«Жилстрой-1» — украинский женский футбольный клуб из города Харькова. Клуб выступает в Чемпионате и Кубке Украины среди женщин. 10-кратный чемпион Украины.

История 

ЖФК «Жилстрой-1» был образован в 2006 году. Автором амбициозного проекта по созданию топовой женской команды по футболу стал председатель правления АО «Трест Жилстрой-1» Харченко Александр Михайлович. В это время в Харькове распадался женский футбольный коллектив под названием «Арсенал» и большинство игроков из его состава прильнули к новой команде. В первой же год своего существования дебютантки Высшей лиги выиграли золотые медали чемпионата Украины. На сегодняшний момент ЖФК «Жилстрой-1» — самый титулованный клуб Украины среди женских футбольных команд: 9 побед в чемпионате и 10 — в Кубке. С 2011 по 2015 года «Жилстрой-1» пять раз подряд выигрывал золотые медали. За годы существования лучшую команду страны возглавляли следующие специалисты: Рубан Олег (2006—2009), Ланцфер Ярослав (2009—2016), Крячко Валентин (2016—2017), Котик Валентина (2017 — настоящее время). В январе 2019 года исполняющим обязанности главного тренера стал Максим Рахаев, Валентина Котик временно ушла в декретный отпуск. Осенью 2018 года ЖФК «Жилстрой-1» достойно представлял Украину на еврокубковой арене. Команда Валентины Котик выиграла групповой этап Лиги чемпионов и вышла в 1/16 финала Лиги чемпионов, где уступила чемпионкам Швеции из команды «Линчёпинг». С 2019 по 2020 год команду возглавлял Сапронов Сергей и уступил чемпионство «Жилстрою-2».

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Лето 2018

Пришли

Ушла

Достижения 
 Чемпион Украины (10): 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021
 Серебряный призёр чемпионата Украины (6): 2007, 2009, 2010, 2016, 2017, 2020
 Обладатель кубка Украины (11): 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
 Финалист Кубка Украины (2): 2009, 2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АО «Трест Жилстрой-1»
 «Жилстрой-1» — официальный сайт
 Актуальный состав команды на сайте «Женский футбол Украины»

Женские футбольные клубы Украины
Футбольные клубы Харькова